Conchal kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Conchal (ort), São Paulo, 
 Conchal (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar